Тронконал има више значења:

 Тронконал (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тронконал (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тронконал (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тронконал (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику